Platystethus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Mannerheim 1830. Platystethus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Platystethus